Husqvarna FF is een Zweedse voetbalclub uit Huskvarna, in de provincie Jönköpings län. In 1987 ontstond de club door een fusie tussen Husqvarna IF en Huskvarna Södra IS. De club promoveerde in 2013 voor het eerst in de geschiedenis naar de Superettan, maar moest een jaar later alweer de omgekeerde weg bewandelen.

Eindklasseringen

Bekende (oud-)spelers

 Mattias Bjärsmyr

Trainer-coaches
 Lasse Nyström (1987)
 Roger Johansson (1988-1989)
 Anders Johansson (1990-1993)
 Leif Widén (1994-1995)
 Janne Stahre (1996-1997)
 Anders Johansson (1997-1999)
 Giles Stille (2000-2002)
 Henrik Larsson (2003)
 Ove Mårtensson (2004-2005)
 Giles Stille (2006)
 Glenn Ståhl (2007-2011)
 Niklas Tagesson (2011-)

Externe links
 Officiële website

Zweedse voetbalclub
Sport in Jönköping